Unteregg heißen folgende geographischen Objekte:

 Unteregg, Gemeinde im Landkreis Unterallgäu, Deutschland
Gemeindeteile:
 Unteregg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Unteregg (Roggenburg), Ortsteil der Gemeinde Roggenburg, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Unteregg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Unteregg (Wildpoldsried), Ortsteil der Gemeinde Wildpoldsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern

 Unteregg (Gemeinde Adnet), Ort bei Adnet, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Unteregg (Gemeinde Neustift), Ort bei Neustift im Stubaital, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch:
 Untereck